Maidu (volk), een indianenvolk uit Californië
 Maidutalen, de talen van de Maidu
 Camelobaetidius maidu, een haft (insect) uit de familie Baetidae
 Maidu Lake, een klein zoetwatermeer in de Amerikaanse staat Oregon
 Maiduguri, een grote stad in Nigeria